EMI Music, een (voormalige) grote platenmaatschappij
 E.M.I. (Sex Pistols), een nummer van de Britse punkband Sex Pistols uit 1977
 Europees Monetair Instituut
 External Machine Interface
 Elektromagnetische interferentie
 EMI (bedrijf), Elektrotechnische Mechanische Industrie, een fabrikant van ventilatoren
 EMI (Aubange), voormalige Belgische vrachtwagenproducent

Personen
 Emiliano Buendía, voetballer met de bijnaam Emi